Le patronyme italien Giovanni d'Ambrogio est porté par plusieurs artistes de la Renaissance italienne :
 Giovanni d'Ambrogio, architecte auteur des échafaudages de la cathédrale Santa Maria del Fiore en 1366.
 Pietro di Giovanni d'Ambrogio, sculpteur et architecte de l'école florentine, actif  entre 1382 et 1418.

  Pietro di Giovanni d'Ambrogio, peintre actif au début du , dont le musée du Louvre (Paris)  a acquis en 1984 deux panneaux.